

Особи 

 Антоніо Барріос — іспанський футбольний тренер
 Венансіо Флорес Барріос — президент Уругваю
 Вільмар Барріос — колумбійський футболіст
 Лукас Барріос — парагвайський футболіст
 Хосе Рейна Барріос — гватемальський політик
 Хусто Руфіно Барріос — президент Гватемали
 Яреліс Барріос — кубинська легкоатлетка, олімпійська медалістка

Топоніми 

 Барріос-де-Коліна — муніципалітет в Іспанії
 Ла-Від-і-Барріос — муніципалітет в Іспанії
 Лос-Барріос — муніципалітет в Іспанії
 Лос-Барріос-де-Буреба — муніципалітет в Іспанії
 Лос-Барріос-де-Луна — муніципалітет в Іспанії